Pintsch (luks. Pënsch) – małe miasteczko w północnym Luksemburgu, w gminie Kiischpelt. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 120 osób.

Miasta w Luksemburgu